Perihelion (czasami Perihelion Live in Florida) – zapis wideo koncertu zespołu Deep Purple zarejestrowanego 5 czerwca 2001 w The Sunrise Theatre w Fort Lauderdale (Miami) na Florydzie, podczas drugiego w roku 2001 amerykańskiego tournée zespołu.

Lista utworów

Wykonawcy 
 Ian Gillan – śpiew
 Roger Glover – gitara basowa
 Jon Lord – organy, instrumenty klawiszowe
 Steve Morse – gitara 
 Ian Paice – perkusja

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Album na Amazon.com
 Album w IMDb

Albumy wideo Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 2002